Hipaci (ca. 340 - ?), prefecte de la ciutat (praefectus urbis) a Roma. Era cunyat de Constanci II.
 Hypatios o Hipaci de Cilícia o el Taumaturg (s.III - ca. 350), bisbe de Gangra (Paflagònia). És venerat com a sant a tota la cristiandat.
 Hipati (? - 532), noble romà d'Orient nebot d'Anastasi I.